Grilli ima više značenja:
 Grilli, Grosseto
 Grilli, Piacenza